Hanningfields Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 East Hanningfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 South Hanningfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 West Hanningfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex